Основные расходы — затраты, непосредственно связанные с производством продукции.

Определение 
Ряд экономистов определяют основные расходы как затраты, осуществляемые непосредственно в процессе производства, связанные с технологическим процессом изготовления продукции.

Примеры основных расходов 
К основным расходам относятся затраты, входящие в состав цеховой себестоимости продукции, без которых само производство продукции состоятся не может:
 затраты на сырьё и материалы;
 заработная плата производственных рабочих.

См. также 
 Накладные расходы

Примечания 

Затраты
Управленческий учёт